В одиночному розряді тенісного турніру WTA German Open 1992, який проходив в рамках Туру WTA 1992, Штеффі Граф здобула титул, у фіналі перемігши Аранчу Санчес Вікаріо 4-6, 7-5, 6-2.

Сіяні гравчині 

  Штеффі Граф (Переможниця)
  Аранча Санчес Вікаріо (фінал)
  Дженніфер Капріаті (півфінал)
  Мері Джо Фернандес (півфінал)
  Анке Губер (2-ге коло)
  Яна Новотна (3-тє коло)
  Жюлі Алар-Декюжі (3-тє коло)
  Наталі Тозья (3-тє коло)

 Гелена Сукова (3-тє коло)
 Сабін Аппельманс (чвертьфінал)
 Жюлі Алар-Декюжі (чвертьфінал)
 Лаура Гільдемейстер (3-тє коло)
 Юдіт Візнер (3-тє коло)
 Дженніфер Капріаті (чвертьфінал)
 Барбара Ріттнер (3-тє коло)
 Наташа Звєрєва (3-тє коло)

Основна сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 

WTA German Open